Joppa kan syfta på följande:
 Joppa (djur), ett släkte steklar

Geografi

Israel 

 Jaffa, del av en befolkad plats, Tel Aviv-distriktet,

USA 

 Joppa (ort i USA, Alabama), Cullman County, 
 Joppa (ort i USA, Illinois), Massac County, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade USAförgreningar